CPQ, sigle composé des trois lettres C, P et Q, peut faire référence à :
 Conseil de presse du Québec ;
 Conseil du patronat du Québec.

CPQ est un code qui peut faire référence à :
 Campinas, État de São Paulo, Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code